Александр Владимирович Фещенко:

 Фещенко, Александр Владимирович (род. 1955) — российский учёный в области физики пучков заряженных частиц и ускорительной техники.
 Фещенко, Александр Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист.